Miejscowości w Polsce:
 Duchny Młode
 Duchny-Wieluny